

События 
 645—648 — Захват Пендой Уэссекса. Изгнание короля Кенвала.
 Завершение завоевания Египта арабами. Арабы захватили Киренаику.
 Около местечка Зикар арабы одержали решающую победу над иранскими войсками.
 645—654 — Князь Армении Теодорос Рштуни (вторично).
 Поход китайской армии на Когурё. Упорное сопротивление корейцев под руководством полководца Енгэ Сомуна заставляет китайцев отойти и ограничиться захватом владений Когурё в Южной Маньчжурии.
 «Переворот Тайка» в Японии. Принц Наканоэ уничтожил род Сога, который на время совершенно оттеснил царский род от власти. Царский род поддержан родом Накатоми, получившим фамилию Фудзивара. Род Фудзивара — ветвь синтоистского жреческого рода Накатоми.
 Арабское завоевание Армении

Родились 
 Язид I

См. также